Klagstorps landskommun kan syfta på:

 Västra Klagstorps landskommun, officiellt namn till 1885
 Östra Klagstorps landskommun, officiellt namn till 1885
 Klagstorps landskommun, bildad 1952